La Tercera División de Panamá o Tercera División Rommel Fernández, será la tercera categoría del Sistema de ligas de Panamá. La organizará desde el 2023 la Liga Panameña de Fútbol tras suceder a la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT). Se tiene previsto que su primera temporada de inicio con el Torneo 2023. Hasta la fecha se ha dado a conocer que la misma contará con un total de 24 equipos participantes, los cuáles aún no se han dado a conocer. 
Se espera la participación de equipos de las 10 ligas provinciales y 3 ligas distritoriales.

Constará la tercera división aficionada, de un formato idéntico a Liga Prom donde sería a nivel regional y también de tercera división, hacia Prom, habrá ascenso y descenso.

Historia

Orígenes 

Luego de la desaparición de la Copa Rommel Fernández como tercera división del país, se le dio paso a la nueva Tercera División Nacional o Tercera División Rommel Fernández, la cual será la tercera categoría del Sistema de ligas de Panamá y la primera en la pirámide de ligas aficionadas o amateur. Su creación se puso en marcha con la reestructuración del fútbol panameño en todas sus categorías, la que se realizó desde el 2021, su nacimiento llegó por parte de la Liga Panameña de Fútbol, la cual es comandada por su presidente Mario Corro, este ente independiente que vela por las ligas profesionales de Panamá. 

Su temporada inaugural se dará en la temporada 2023 con un total de 24 equipos amateur o aficionados.

Sistema de competición 
El formato de torneo de la Tercera División Rommel Fernández, está conformado en dos partes:

Fase de calificación: Se integra por dos conferencias, divididas en dos zonas (norte y sur) y desarrollada por 10 jornadas respectivamente dentro de su grupo y 6 jornadas intrazonas.
Fase final: Se integra por los partidos de cuartos de final, semifinales y la gran final.

Fase de clasificación 

En la fase de clasificación se observó el sistema de puntos. La ubicación en la tabla general, está sujeta a lo siguiente:

Por juego ganado se obtendrán tres puntos.
Por juego empatado se obtendrá un punto.
Por juego perdido no se otorgan puntos.
En esta fase participan los 24 clubes de la Tercera División jugando en dos grupos llamadas conferencias durante las 16 jornadas respectivas.

Fase final 
En la fase final se observa el sistema de eliminación directa. Los 8 (ocho) mejores clubes ubicados en la tabla de posiciones avanzan a esta ronda, disputada de la siguiente manera. 

Conferencia Oeste:

Semifinales de Conferencia:

1°A (Zona norte) vs. 2°B (Zona sur)

2°A (Zona sur) vs. 1°B (Zona norte)

Final de Conferencia:

Ganador Llave N°1 vs. Ganador Llave N°2

Conferencia Este:

Semifinales de Conferencia:

1°A (Zona norte) vs. 2°B (Zona sur)

2°A (Zona sur) vs. 1°B (Zona norte)

Finales de Conferencia:

Ganador Llave N°1 vs. Ganador Llave N2

Gran Final:

Ganador Semifinal Conferencia Oeste vs. Ganador Semifinal Conferencia Este (Partido único).

Equipos participantes 
El siguiente listado presenta a los equipos fundacionales de la liga:

Véase también 

Primera División de Panamá
Segunda División de Panamá
Copa Rommel Fernández
Liga de Fútbol Femenino 
Liga Panameña de Fútbol
Federación Panameña de Fútbol

Tercera División de Panamá
Ligas de fútbol de Panamá